полк імені Богдана Хмельницького — назви українських військових формувань.

 полк імені Богдана Хмельницького — формування періоду Перших визвольних змагань, сформоване 1917 року.
 полк імені Богдана Хмельницького — сучасне формування, аналог лейб-гвардії, підпорядковане Президенту України, сформоване 1992 року.

Див. також 
 14-та радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького — сучасне формування в складі повітряних сил
 Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
 Військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького — колишній вищий військовий навчальний заклад України, який існував у 1994-2007 рр.
 Бригада імені Костянтина Острозького (значення)